Ма́рюс Жалю́кас (; 10 ноября 1983, Каунас — 31 октября 2020, там же) — литовский футболист, защитник.

Биография 
Родился 10 ноября 1983 в Каунасе.

Карьера

Клубная 
Марюс Жалюкас начал свою карьеру в родном городе, где выступал за «Инкарас» и «Каунас». В 2004 году перешёл в другой литовский клуб «Шилуте» и спустя год вернулся обратно в «Каунас».

В 2006 году Жалюкас подписал контракт с шотландским клубом «Харт оф Мидлотиан», став на тот момент пятым литовцем в команде. Дебют в клубе состоялся 26 августа 2006 года, в котором «Хартс» разгромили «Инвернесс Каледониан Тисл» со счётом 4:1. Жалюкас являлся обладателем Кубка Шотландии сезона 2011/12. В октябре 2013 года подписал контракт с английским «Лидс Юнайтед» на один сезон. Завершил карьеру в вильнюсском «Жальгирисе», во второй раз став чемпионом Литвы.

В сборной 
Выступал за молодёжную сборную страны. Впервые в национальную сборную был вызван из клуба «Каунас».

Скончался 31 октября 2020 года в Каунасе.

Достижения 
 Чемпион Литвы : 2006, 2016
 Обладатель Кубка Литвы : 2016
 Обладатель Кубка Шотландии : 2012

Примечания 

Футболисты Литвы
Игроки сборной Литвы по футболу
Игроки сборной Литвы по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Инкарас»
Игроки ФК «Каунас»
Игроки ФК «Шилуте»
Игроки ФК «Харт оф Мидлотиан»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Жальгирис»